Adolf Wagner peut désigner :

 Adolf Wagner (1774-1835), érudit allemand et oncle de Richard Wagner ;
 Adolf Wagner (1844-1918), peintre autrichien ;
 Adolf Wagner (1861-1933), peintre allemand ;
 Adolf Wagner (1890-1944), homme politique allemand (NSDAP) et ministre bavarois, (Gauleiter) ;
  (1911-1984), haltérophile allemand ;
 Adolf von Wagner (* 1935), diplomate allemand ;
 Adolf Wagner von der Mühl (également Adolf Wagner, 1884-1962), sculpteur autrichien.

Voir aussi :
 Adolph Wagner, également Adolf Wagner (1835-1917),